Ricketts kan syfta på:

Personer 
 Charles Ricketts (1866–1931), brittisk konstnär
 Ed Ricketts (1897–1948), amerikansk biolog och filosof
 Howard Taylor Ricketts (1871–1910), amerikanischer patolog
 Pete Ricketts (född 1964), amerikansk affärsman och politiker
 Todd Ricketts (född 1969),  amerikansk affärsman och politiker

Platser 
 Ricketts, Iowa – ort i USA
 Ricketts, Sierra Leone – ort i Sierra Leone

Efternamn